Uno scandalo molto inglese (A Very English Scandal) – romanzo del 2016
 A Very English Scandal – miniserie televisiva del 2018